El Hawaiian Airlines Diamond Head Classic es un torneo invitacional de tres días de baloncesto universitario, disputado en el Stan Sheriff Center en Honolulu (Hawái), en el campus de la Universidad de Hawaii-Manoa. Cada equipos juega tres partidos. La Western Athletic Conference alberga el torneo, propiedad de ESPN.

El torneo inaugural lo ganó USC, y se disputó entre los días 22 y 25 de diciembre de 2009, sin partidos el día 24.

Diamond Head Classic 2009

Referencias

Enlaces externos
 Diamond Head Classic

Torneos de baloncesto universitario masculino